

Картали — місто, районний центр, Челябінська область
 Картали — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан

Див. також 
 Карталинський район
 Карталінська Запань